Алексе́й Андре́евич Во́лков:
 Волков, Алексей Андреевич (род. 1983) — российский сидячий волейболист.
 Волков, Алексей Андреевич (1738—1796) — государственный деятель Российской империи.
 Волков, Алексей Андреевич (1859—1929) — камердинер семьи Николая II, мемуарист.
 Волков, Алексей Андреевич (1919—1996) — советский лётчик-ас, командир эскадрильи, гвардии капитан .